Соревнования по тройному прыжку среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 16 июля. Приняли участие 13 спортсменов из шести стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований